Die 71. Rallye Großbritannien war der 13. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2015. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 13. und dem 15. November gefahren.

Berichte

1. Tag (Freitag, 13. November) 
Für Sébastien Ogier (Volkswagen) hatte das Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft 2015 gut begonnen. Der dreimalige Weltmeister führte bei Regen und Nebel die Rallye nach dem ersten Tag an. Auf dem dritten Rang Teamkollege Andreas Mikkelsen. Auf dem zweiten Platz behauptete sich Citroën-Werksfahrer Kris Meeke, der die vierte Wertungsprüfung gewann. Bei allen anderen WPs dominierte Ogier, er stellte am Freitag fünf Bestzeiten auf. Meeke zeigte eine gute Leistung, dachte aber nicht an den Sieg. Ein gutes Ergebnis wäre für Citroën wichtig, da sie nur vier Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Hyundai Team hatten in der Marken-Weltmeisterschaft.

Ein frühes Ende nahm die Rallye für Jari-Matti Latvala (Volkswagen). Der dreimaligen Saisonsieger und derzeitige WM-Zweite kam auf der zweiten Wertungsprüfung von der Strecke ab und blieb in einer Senke neben der Straße stecken. Er kann am Samstag unter dem Rallye-2-Reglement wieder starten.

Mads Østberg (Citroën) absolvierte einen soliden Tag und hielt den vierten Rang. Trotz eines Drehers ist Dani Sordo als Fünfter der beste Hyundai-Fahrer. Bei Teamkollege Hayden Paddon fiel am Nachmittag die Hydraulik aus. Trotzdem liegt Paddon am Abend auf dem siebten Rang. Einmal mehr blieb Thierry Neuville (Hyundai) glücklos, er riss sich in WP3 das linke Hinterrad ab.

2. Tag (Samstag, 14. November) 
Sébastien Ogier hatte während der neun Wertungsprüfungen am Samstag alles unter Kontrolle. Seine Bestzeit in WP15 war gleichzeitig die 500. von Volkswagen in der Rallye-WM. In der Gesamtwertung führte Ogier vor dem abschließenden Sonntag mit 35,7 Sekunden vor Citroën-Werksfahrer Kris Meeke. Die Bedienungen waren äußerst schwer einzuschätzen für die Fahrer. Zum Teil gab es dicken Nebel auf den Wertungsprüfungen, Regen machte die Schotterstraßen schlammig und rutschig. Meekes Teamkollege Mads Østberg rutschte in der elften Wertungsprüfung in den Straßengraben und fiel auf den achten Rang zurück. Meeke nahm danach etwas Tempo heraus und verwaltete am Nachmittag und in den beiden Nachtprüfungen den Vorsprung auf den drittplatzierten Andreas Mikkelsen (Volkswagen / +24,7).

Hinter den Podesträngen gab es einen engen Dreikampf um den vierten Platz. Nachdem Østberg von der Straße gerutscht war, wurde daraus ein Duell zwischen Ott Tänak (Ford) und Dani Sordo (Hyundai). Tänak setzte sich durch und gewann die 2,06 Kilometer lange 13. Wertungsprüfung. Sein Vorsprung auf Sordo betrug vor dem abschließenden Tag 14,7 Sekunden.

Probleme gab es wieder bei Jari-Matti Latvala (Volkswagen), er schied schon am Vormittag wegen technischen Problemen aus. Thierry Neuville startete mit zwei Bestzeiten in den Tag, doch dann überschlug er sich gefährlich in der 11. Wertungsprüfung. Neuville und Beifahrer Nicolas Gilsoul blieben unverletzt. Der Überrollkäfig des Autos wurde beim Unfall beschädigt, das Hyundai-Duo musste daraufhin die Rallye endgültig beenden.

3. Tag (Sonntag, 15. November) 
Sébastien Ogier (Volkswagen) gewann neun der 19 Wertungsprüfungen in Wales und kontrollierte das Geschehen vom Start weg. Kris Meeke hatte im Ziel 26 Sekunden Rückstand. Mit dem zweiten Rang sicherte er Citroën den zweiten Platz in der Hersteller-Weltmeisterschaft vor Hyundai.
Das Podium komplettierte Andreas Mikkelsen. Allerdings war dieser dritte Rang zu wenig, um Jari-Matti Latvala, der die Power-Stage gewann (WP19), noch die Vizeweltmeisterschaft streitig zu machen.
Die Entscheidung um den vierten Platz fiel am Sonntagmorgen in der 16. Wertungsprüfung. Ott Tänak schied wegen eines Unfalls aus, womit Sordo ungefährdet den vierten Rang übernehmen konnte.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Quelle:

Klassifikationen

Endergebnis 

Jari-Matti Latvala (Volkswagen) gewann die Power-Stage und bekam dafür drei WM-Punkte. Robert Kubica (Ford) bekam einen WM-Punkt für den dritten Rang.

Wertungsprüfungen 

* Während der angegebenen Zeiten darf im Service Park an den Autos gearbeitet werden.
Quelle:

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite: https://www.walesrallygb.com/

Einzelnachweise 

Großbritannien
2015